Wenzelberg steht für:
Wenzelberg (Antarktika) (1771 m?), Berg in den Lawrence Peaks des Transantarktischen Gebirges im ostantarktischen Viktorialand
Venclův kopec (367 m), Berg im Jaispitzer Hügelland im tschechischen Jihomoravský kraj
Wenzelberg (Gemeinde Vichtenstein), Ortschaft der Gemeinde Vichtenstein im oberösterreichischen Bezirk Schärding im Innviertel

Siehe auch:
Wenzelnberg
Wenzelsberg